Серге́й Григорьевич За́йцев (р. 17 ноября 1968, Брянск) — российский писатель-фантаст.

Биография 
Сергей Зайцев родился в 1968 году в г. Брянске. Окончил Фрунзенский политехнический техникум имени 60-летия СССР, после службы в армии (1988—1990) учился в Кыргызском техническом университете им. И. Раззакова, но вынужден был оставить учёбу (процесс постперестроечного распада образования, отток преподавателей и русскоязычного населения из страны) и переехать на постоянное место жительство в Волгоград — на родину по материнской линии.

Писать начал ещё до армии, первая книга «Паломничество к врагу» вышла в 2000 г.

Библиография 
 Дилогия «Рось квадратная, изначальная» (в соавторстве с Б. Завгородним):
 Книга 1. Рось квадратная, изначальная, 2000
 Книга 2. Тайны проклятого домена, 2002
 Цикл «Неистребимый»:
 «Паломничество к врагу», 2000
 «Неистребимый», 2001
 «Сила Желания» (в соавторстве с Л. Ворошиловой), 2003
 Цикл «Боевые роботы»:
 «Боевые Роботы Пустоши», 2004
 «Принцип Действия», 2006
 «Возвращение к истоку», 2009
 «Призраки Пустоши», 2010
 Цикл «Вселенная метро 2033: Санитары»(в проекте «Вселенная Метро 2033»):
 «Метро2033: Санитары», 2011
 «Метро2033: Тёмная мишень», 2013
Цикл «ВИКС»:
«Душелов», 2014
«Ключник», 2015
«Искатель», 2016
"Палач", 2019
 Отдельные романы и повести:
 «Неучтенный фактор», роман (в соавторстве с Л. Ворошиловой), 2003
 «Куэнкэй», повесть, 2008

Ссылки 
Авторская страница Сергея Зайцева
 Библиография на сайте Лаборатории Фантастики
 Блог в Живом Журнале
 Страничка на фантаст.ру

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели-фантасты России